GNI steht für:
 Gross National Income (englisch für Bruttonationaleinkommen)
 Global Network Initiative
 Flughafen Lü Dao (IATA-Code), Taiwan

Abkürzung